Adrian Smiseth Sejersted – sciatore alpino norvegese
 Arne Sejersted – navigatore norvegese
 Francis Sejersted – storico norvegese
 Johannes Sejersted Bødtker – banchiere e collezionista d'arte norvegese
 Lotte Smiseth Sejersted – ex sciatrice alpina norvegese